Čehoslovačka 1. liga (češki 1. fotbalová liga; slovački 1. futbalová liga) je bio najviši stupanj nogometnog natjecanja u Čehoslovačkoj od 1925. do 1993. godine. 
U prvoj sezone - 1925. liga je bila ograničena na klubove iz Praga (Asociační liga), potom su se pridružili klubovi iz Bohemije (Češke) (Středočeská liga), s priključenjem klubova iz Moravske mijenja naziv u Asociační liga, dok se konačno 1934. pridružuju klubovi iz Slovačke te mijenja naziv u Státní liga. 
Za vrijeme 2. svjetskog rata su igrane lige za Slovačku te Protektorat Bohemije i Moravske. Čehoslovačka liga je ponovno uspostavljena 1945. te je igrana do 1992./93., kad su osmostaljenjem Češke i Slovačke nastale i prve lige tih država - 1. češka liga i 1. slovačka liga

Prvaci, doprvaci i trećeplasirani 

Napomene: 
 - prvenstvo prekinuto nakon 13. kola zbog 2. svjetskog rata, nastavljena sezona kao prvenstva Bohemije i Moravske i Slovačke 
 - igrano u dvije skupine, prvaci razigravali za prvaka 
 - neslužbeno prvenstvo, igrano zbog reorganizacije prvenstva na termin proljeće - jesen

Vječna ljestvica 
 Uključuje i prvenstvo 1948., nije uračunato prekinuto 1938./39.

Amatersko prvenstvo 
Amaterska prvenstva Čehoslovačke su igrana između 1925. i 1933. godine.

Poveznice 
 Synot liga (Češka)
 Slovačka Superliga
 Prvenstvo Češke u nogometu (1896. – 1944.)

Izvori 
 rsssf.com, Popis prvaka Čehoslovačke u nogometu
 rsssf.com, Čehoslovačka 1. liga - ljestvice
 claudionicoletti.eu - Čehoslovačka 1. liga - ljestvice 
 rsssf.com, Amatersko prvenstvo Čehoslovačke

Nogomet u Čehoslovačkoj
Prvoligaška nogometna natjecanja